Les mots striatus, striata et striatum sont originellement trois déclinaisons (notamment le nominatif singulier masculin, féminin et neutre) d'un participe passé latin signifiant « strié, cannelé ».

En biologie :
 en neuroanatomie, le striatum est une structure nerveuse subcorticale ; il est impliqué dans le mouvement involontaire, la motivation alimentaire ou sexuelle, la gestion de la douleur et la cicatrisation voire la régénérescence de certains tissus cérébraux ;
 en taxonomie, les mots striatus, striata et striatum sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer de nombreuses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : striatus, striata, striatum.

Notes et références 

Épithète spécifique